In 2007 werd het 91ste Campeonato Capixaba gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Espírito Santo. De competitie werd georganiseerd door de FES en werd gespeeld van 14 januari tot 4 mei. Linhares werd kampioen.

Eerste toernooi

Groep A

Groep B

Finale

Tweede toernooi

Groep A

Groep B

Finale

Totaalstand

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Capixaba
Capi